Плопени има више значења:

 Плопени (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Плопени (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Плопени (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Плопени (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији